Пункт ( — точка) — це місце, точка у просторі (також на земній поверхні), що має певне призначення.

Пункт також може означати:

Технологія і транспорт 
 Вибуховий пункт

Геодезія 
 Геодезичний пункт
 Маркшейдерський пункт
 Опорний пункт (геодезія)

Транспорт 
 Пункт призначення
 Пункт розвантаження
 Навантажувальний пункт
 Перевантажувальний пункт
 Газоредукувальний пункт
 Газорозподільний пункт
 Газовий збірний пункт
 Нафтовий збірний пункт
 Роздільний пункт
 Аеродромний диспетчерський пункт

Військова справа 
 Контрольно-пропускний пункт (КПП)
 Контрольний пункт в'їзду-виїзду в зоні проведення АТО (КПВВ)
 Командний пункт
 Опорний пункт (військова справа)
 Пункт постійної дислокації

Медицина 

 Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП)

Одиниці вимірювання відстані 

 Пункт (одиниця довжини) — британська та американська міра довжини.
 Типографський пункт
 Пункт Дідо
 Пункт Adobe

Загальне значення 

 Базисний пункт
 Населений пункт